Zeta oder ZETA steht für:
 Zero Day Exploit Attack, eine sofort ausnutzbare Sicherheitslücke eines IT-Systems
 Zeta (Majuskel , Minuskel ), der 6. Buchstabe des griechischen Alphabets
 Zeta (Fluss), Fluss in Montenegro
 Gemeinde Zeta, Gemeinde in Montenegro
 Zeta (Südosteuropa), früheres Fürstentum auf dem Gebiet des heutigen Montenegro
 ZETA, Computer-Betriebssystem
 Zeta (Zeitung), eine ehemalige uruguayische Wochenzeitung
 den Markennamen des ehemaligen italienischen Automobilherstellers Officine Fratelli Zambelli
 Zeta (Rebsorte), einer Rebsorte
 Zeta Holding (Unternehmensgruppe), österreichischer Anbieter für aseptische flüssige Produktionsprozesse

im weiteren Sinn:

 Lancia Zeta, Euro-Van des Automobilherstellers Lancia
 Iveco Zeta, Lastkraftwagen
 Los Zetas, kriminelle Vereinigung aus Mexiko und Guatemala
 Riemannsche Zetafunktion in der Mathematik
 Zeta-Wert, Widerstandsbeiwert in der Strömungslehre
 Zetapotential in der Elektrodynamik
 The Zeta Project, ein Serienableger von Batman of the Future

Zeta ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Zeta-Jones (* 1969), britische Schauspielerin
 Natalia Zeta (* 1983), spanische Pornodarstellerin

Siehe auch:
 Zehnerpotenzenpräfix Zetta für 1021, siehe Vorsätze für Maßeinheiten
 Zetta
 Zedda
 Seta

Abkürzung